Синдром:

 Синдром — совокупность симптомов с общим патогенезом.
 Синдром ошибки (синдромный многочлен) — остаток от деления декодируемого кодового слова на порождающий многочлен — при ненулевом значении сообщает о наличии ошибки в декодируемом слове.
 Синдром — вымышленный персонаж, главный злодей компьютерного анимационного фильма «Суперсемейка» ().

См. также 

 Syndrome — серия японских компьютерных игр для PlayStation и Nintendo DS.